Кэ́мерон Брайс (; ) — шотландский кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Начал играть в кёрлинг в 10 лет.

Достижения 
 : бронза (, ).
 : бронза ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (, , 2022), бронза ().
 : золото ().

 Приз The Leslie Ingram Brown Spirit of Curling Award на мужском чемпионате Шотландии 2015.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Scottish Mixed Champions | The Royal Caledonian Curling Club

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу